Троце́нко — фамилия украинского происхождения.

Известные носители 
 Троценко, Виктор Карпович (1888—1978) — советский архитектор.
 Троценко, Геннадий Павлович (род. 1948) — советский и российский дипломат.
 Троценко, Елена ― белорусский лингвист, филолог и телеведущая.
 Троценко, Ефим Григорьевич (1901—1972) — начальник штаба Забайкальского военного округа, генерал-майор.
 Троценко, Роман Викторович (род. 1970) — советский и российский предприниматель, председатель совета директоров «AEON Corporation».
 Троценко, Софья Сергеевна (род. 1979) — российский арт-продюсер, декан продюсерского факультета Школы-студии МХАТ.
 Троценко, Стефания Яковлевна (1905 — ?) — советская государственная деятельница.
 Троценко, Юрий Александрович (1941—2021) — советский и российский микробиолог, лауреат премии имени С. Н. Виноградского (2009).